Альтипла́но () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Занимает площадь 1 579,7 км². Население — 60 032 человек (на 2019 год). На востоке он граничит с Альто-Виналопо и Виналопо-Медио (в провинции Аликанте), на юге с Орьенталь и Вега-Альта-дель-Сегура (в провинции Мурсия), и на севере и западе с провинцией Альбасете.  

С середины XIX века комарка процветала за счёт виноделия, благодаря производству вин D. O. P. с 1972 года. Важное значение в сельском хозяйстве имеют также оливковые, миндальные и зерновые культуры. 

Климат засушливый, со  средиземноморским влиянием, осадков мало (350 мм в год).

Муниципалитеты 
 Хумилья
 Екла

Демографические изменения 

Демографические изменения в этих двух муниципалитетах с 1900 года носят довольно дифференцированный характер: Екла, наиболее густонаселенный, наиболее остро пережил войну и миграционный кризис пятидесятых годов, а также восстановился раньше и более активно. Хумилья напротив, переживает умеренный рост на начальных и конечных этапах процесса.

Примечания 

Районы Мурсии